Habitus kan syfta på:

 Habitus (biologi) - inom zoologi och botanik; ett djur eller en växts allmänna utseende, de sammanlagda kännetecken för ett djur eller växts yttre.
Habitus (mineralogi) - det allmänna utséendet hos en kristall.
Habitus (sociologi) -  en term inom sociologi och antropologi
Habitus (medicin) - en medicinsk term för kroppskonstitution eller kroppstyp

Se även
Habitat

Källor